Theobald IV van Blois, graaf van Blois, Dunois, Meaux en Champagne (1102-1152)
 Theobald I van Navarra, als Theobald IV graaf van Champagne (1201-1253)